Théâtre national croate (en croate, ) est et a été le nom de plusieurs théâtres de croate :

Théâtres
Théâtre national croate de Zagreb, fondé en 1840
Théâtre national croate de Split, fondé en 1893
Théâtre national croate d'Osijek, fondé en 1907
Théâtre national croate Ivan pl. Zajc de Rijeka, fondé en 1946
Théâtre national croate de Varaždin
Théâtre national croate de Mostar, en Bosnie-Herzégovine, fondé en 1994

Anciens théâtres
Théâtre national de Sarajevo (établi en 1921, et renommé « Théâtre de l'État croate » de 1941-1945 pendant l'État indépendant de Croatie)
Théâtre national croate de Subotica (1945-1954)

Théâtre croate